Andrew Johnson se poate referi la:

 Andrew Johnson (1808 – 1875), al șaisprezecelea vicepreședinte (1865) și cel de-al șaptesprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii;
 Andrew Johnson (soldat), laureat al Civil War Congressional Medal of Honor;
 Andy Johnson (fotbalist englez), fotbalist la Fulham (născut în 1981);
 Andy Johnson (fotbalist galez), fotbalist Țara Galilor (născut în 1974);
 Andrew Johnson (actor), actor în EastEnders;
 Andrew P. Johnson, membru al House of Representatives a SUA din Texas între 1927 - 1935;
 Andrew Johnson (schior), schior de cross-country.